North Side (ADO Den Haag), een supportersvereniging van voetbalclub ADO Den Haag
 North Side (Anguilla), een dorp en district in Anguilla
 North Side (Chicago), een stadsdeel van de Amerikaanse stad Chicago
 North Side (Kaaimaneilanden), een dorp en district in de Kaaimaneilanden